

Куликовське сільське поселення — сільське поселення, Краснослободський район, Мордовія
 Куликовське сільське поселення — сільське поселення, Теньгушевський район, Мордовія